Le chirurgien-dentiste soigne les maladies de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants.

 Le Dentiste (The Dentist) est un film américain réalisé par Leslie Pearce en 1932.
 Le Dentiste (The Dentist) est un film américain réalisé par Brian Yuzna en 1996.
 Le Dentiste 2 (The Dentist 2) est un film américain réalisé par Brian Yuzna en 1998.